Двукратният победител Рафаел Надал защитава титлата си, но губи на финала от Новак Джокович с 1:3 сета. С достигането си до финала сърбинът се изкачва на първо място в Световната ранглиста. Така за пръв път от 19 януари 2004 г. тя няма да се оглавява нито от Надал, нито от Роджър Федерер.

Поставени тенисисти

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)